Lîlot de la Selle est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Il s'agit d'un îlot rocheux situé dans la baie Pierre-Lejay au nord-ouest de l'archipel de Pointe-Géologie. Il tient son nom de sa forme caractéristique de selle.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Selle